A National Basketball Association 1975–1976-os szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 30. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Phoenix Suns ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Kareem Abdul-Jabbar, a döntő MVP-je Jo Jo White lett.

A Kansas City–Omaha Kings 1975-től Kansas City Kings néven szerepelt tovább.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Kareem Abdul-Jabbar
Az év újonca: Alvan Adams

All-Star-mérkőzés 

MVP: Dave Bing
Vezetőedzők: Tom Heinsohn (Kelet), Al Attles (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba